Сезон 2017/18 — 26-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 43-й подряд сезон, который клуб провёл в высшем дивизионе английского футбола.

Сезон начался в августе 2017 года с началом нового сезона в Премьер-лиге и завершился в мае 2018 года.

«Юнайтед» квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА в качестве победителя Лиги Европы. «Красные дьяволы» вышли из группы с первого места, но в 1/8 финала проиграли «Севилье» и выбыли из турнира.

«Юнайтед» также традиционно прининял участие в национальных кубках: Кубке Англии и Кубке Футбольной лиги. В Кубке Футбольной лиги команда дошла до пятого раунда, в котором проиграла «Бристоль Сити». В Кубке Англии команда дошла до финала, в котором уступила «Челси».

Лучшим бомбардиром команды стал бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, перешедший перед началом сезона из «Эвертона», который забил 27 мячей.

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: adidas

Спонсор: Chevrolet

Комплект гостевой формы на сезон 2017/18 был представлен 10 мая 2017 года: тёмно-серые футболки с принтом чёрного, белого и оттенков серого цвета с логотипом adidas и эмблемой «Манчестер Юнайтед» белого цвета и тремя белыми полосками по бокам футболки, чёрные шорты с тремя белыми полосками сбоку и чёрные гетры. Дизайн футболок основан на дизайне гостевой формы клуба в сезонах 1990/91 и 1991/92 с переработанными цветами.

Комплект домашней формы на сезон 2017/18 был представлен 3 июля 2017 года: футболки традиционного красного цвета с воротником на пуговицах того же цвета, тремя белыми полосками на плечах и рукавами с чёрной и белой полосками, которые отражают цвет флагов, которые болельщики приносят на «Олд Траффорд». В комплект домашней формы также входят чёрные шорты с тремя белыми полосками сбоку и чёрные гетры с горизонтальными полосками белого и красного цвета.

Комплект третьей формы на сезон 2017/18 был представлен 21 июля 2017 года: футболки светло-серого цвета с принтом, изображающим силуэт памятника «святой троицы» Беста, Лоу и Чарльтона у стадиона «Олд Траффорд». Дизайн футболок был разработан болельщиками клуба в специальном приложении adidas Football Creator Studio. В комплект третьей формы также входят белые шорты и светло-серые гетры.

Предсезонные и товарищеские матчи 
«Юнайтед» начал подготовку к сезону 2017/18 предсезонным турне по США. 15 и 17 июля «Юнайтед» провёл товарищеские матчи против американских клубов «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Реал Солт-Лейк», после чего принял участие в Международном кубке чемпионов, где сыграл против «Манчестер Сити», «Реала» и «Барселоны». Матч против «Сити» стал первым манчестерским дерби, которое прошло за пределами Великобритании. 30 июля команда сыграла в Осло против норвежского клуба «Волеренга». 2 августа «Юнайтед» сыграл в Дублине заключительный товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки против итальянской «Сампдории».

Суперкубок УЕФА

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2017/18

Календарь матчей Премьер-лиги сезона 2017/18 был обнародован 14 июня 2017 года. Команда начала выступления в Премьер-лиге домашним матчем против «Вест Хэм Юнайтед» 13 августа 2017 года и завершил также домашним матчем против «Уотфорда» 13 мая 2018 года.

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей:Британское летнее (BST) — до 29 октября 2017 года и с 25 марта 2018 годаСреднее время по Гринвичу (GMT) — c 29 октября 2017 года по 24 марта 2018 года

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Лига чемпионов

Групповой этап

Турнирная таблица

Матчи

1/8 финала

Кубок Футбольной лиги

Кубок Англии

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

Результаты матчей резервистов и Академии 
Ниже представлены результаты матчей составов резервной команды (до 23 лет) и команды Академии «Манчестер Юнайтед» (до 18 лет) на соответствующих турнирах.

«Манчестер Юнайтед» (до 23 лет)

Премьер-лига 2 

По итогам сезона 2017/18 команда «Манчестер Юнайтед» до 23 лет выбыла во Второй дивизион Премьер-лиги 2

Международный кубок Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» (до 19 лет)

«Манчестер Юнайтед» (до 18 лет)

Премьер-лига (до 18 лет) 

По итогам сезона 2017/18 команда «Манчестер Юнайтед» до 18 лет стала чемпионом северного дивизиона Премьер-лиги до 18 лет

5 мая 2018 года команда «Манчестер Юнайтед» до 18 лет сыграла против команды «Челси» до 18 лет (чемпион южного дивизиона) в матче на звание национального чемпиона в категории до 18 лет. «Юнайтед» проиграл в этом матче со счётом 0:3.

Кубок Премьер-лиги (до 18 лет)

Молодёжный кубок Англии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Сезон 2017/18 на сайте StretfordEnd.co.uk 

2017/2018
Манчестер Юнайтед